Индо́ло-Куба́нская нефтегазоно́сная о́бласть —— нефтегазоносная область России, расположенная на территории Ленинского района (Республика Крым) и, прилегающей севернее, акватории.

Месторождения 
 Акташское нефтяное месторождение
 Алексеевское газовое месторождение
 Борзовское нефтегазоносное месторождение
 Владиславовское газовое месторождение
 Войковское нефтяное месторождение
 Восточно-Казантипское газовое месторождение
 Куйбышевское газовое месторождение
 Мошкаровское нефтяное месторождение
 Поворотное газовое месторождение
 Придорожное газовое месторождение
 Приозёрное нефтяное месторождение
 Северо-Булганацкое газовое месторождение
 Северо-Казантипское газовое месторождение
 Северо-Керченское газовое месторождение
 Семёновское нефтяное месторождение
 Фонтановское газоконденсатное месторождение
 Южно-Сивашское газоконденсатное месторождение

Ссылки и источники 

 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.

Незавершённые статьи по геологии
Полезные ископаемые Украины
Месторождения Украины